Porta Grossetana a Batignano
Porta Grossetana a Istia d'Ombrone 
Porta Grossetana a Paganico
Porta Grossetana a Scansano